Laima Zilporite, född den 5 april 1967 i Madiniu, Litauiska SSR, Sovjetunionen, är en sovjetisk-litauisk tävlingscyklist.

Zilporite tog OS-brons i linjeloppet vid olympiska sommarspelen 1988 i Seoul.

Referenser

Källor
 Denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia.

Externa länkar
Sports-reference.com 
DatabaseOlympics 

Litauiska tävlingscyklister
Sovjetiska tävlingscyklister
Sovjetiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1988
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1988 från Sovjetunionen
Tävlande i cykling vid olympiska sommarspelen 1988
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1992 från Litauen
Tävlande i cykling vid olympiska sommarspelen 1992
Kvinnor
Födda 1967
Levande personer